En el mundo del software malicioso o malware (botón falso) es un término que describe cuando una aplicación informática (en la mayoría de los casos spyware o adware intenta engañar al usuario haciendo clic en un botón.

Un ejemplo común de esta técnica es cuando al usuario se le presentan dos botones: "Sí" y "No", pero ambos botones resultan en la misma acción que ocurriría al presionar "Sí". Sin embargo, este engaño puede pasarse por alto deteniendo la aplicación en el administrador de tareas o cerrando el programa con el botón X de la barra de título. Otro tipo de "botón falso" consiste en una ventana emergente del navegador web que se asimila a un cuadro de diálogo de Windows XP. Mientras aparecen dos opciones ("Sí" y "No"), la imagen entera es un solo enlace.

La mejor opción para seleccionar "NO" y cerrar la ventana emergente, es utilizar la combinación de teclas Alt + F4 de esta forma no se debe pulsar sobre una [ventana engañosa].....

Véase también 
 Malware

Malware